Hana Růžičková – ginnasta cecoslovacca
 Marie Růžičková – cestista slovacca
 Věra Růžičková – ginnasta cecoslovacca